Garnier-Pagès ist der Familienname folgender Personen: 

 Étienne Joseph Louis Garnier-Pagès (1801–1841), französischer Politiker
 Louis-Antoine Garnier-Pagès (1803–1878), Mitglied der französischen provisorischen Regierung von 1848